Caninae — підродина ссавців із родини псових, одна з трьох підродин, інші дві — вимерлі †Borophaginae та †Hesperocyoninae. Caninae включає всіх живих членів родини та їхніх останніх викопних родичів. Перші скам'янілості Caninae знайдені в Північній Америці й датовані епохою олігоцену, а потім члени підродини поширилися в Азії наприкінці міоценової ери.

Кладограма 

Кладограма, наведена нижче, базується на філогенезі Ліндблад-То та ін. (2005):

Джерела 
 

Псові
Підродини ссавців